Brasil
 Taperoá (Bahia) - município
 Taperoá (Paraíba) - município
 Rio Taperoá - rio na Paraíba

Desambiguações de topônimos